Antônio Gonçalves Gomide (1895-1967) - pintor brasileiro.
 Antônio Gonçalves Gomide (c. 1770-1835) - psiquiatra e político brasileiro.
 Antônio Roberto Gomide (1960) - político brasileiro.